Helena Suková ha battuto in finale Patrícia Medrado 6-2, 6-7, 6-0.

Teste di serie

 Beth Norton (secondo turno)
 Assente
 Lucia Romanov (primo turno)
 Hana Strachonova (secondo turno)

 Barbara Hallquist (secondo turno)
 Marjorie Blackwood (secondo turno)
 Stacy Margolin (secondo turno)
 Glynis Coles (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo di Newport News 1982